Andrzej Bober (ur. 1936) – dziennikarz, wykładowca, przedsiębiorca  
 Andrzej Bober (ur. 1950) – polityk Unii Demokratycznej i Unii Wolności, b. poseł na Sejm
 Andrzej Bober (1917-1986) – patrolog, wykładowca KUL